Terry Kern (ur. 26 kwietnia 1954) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1980/1981, kiedy zajął 80. miejsce w klasyfikacji generalnej. Swoje jedyne punkty Pucharu Świata zdobył 14 lutego 1981 roku podczas konkursu rozgrywanego w amerykańskim Ironwood.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1980/1981: 80

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1954